Ністорешть () — комуна в Румунії, у повіті Вранча.
 Ністорешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Адміністративний центр комуни Ністорешть.
 Ністорешть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Козієнь.
 Ністорешть () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Пантелімон.
 Ністорешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Алімпешть.
 Ністорешть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Адміністративно підпорядковується місту Бряза.